Francone – leggendario re capostipite dei Franchi
Francone antico – lingua germanica occidentale parlata dai Franchi
Francone – una delle lingue germaniche occidentali in qualche modo legate ai Franchi
Basso francone – ramo delle lingue franconi
Giura Francone – catena montuosa in Germania
Rezat Francone – fiume in Germania
Francone da Colonia – compositore tedesco